Дми́трий Пономарёв:
 Пономарёв, Дмитрий Григорьевич (1908—1982) — Герой Советского Союза, капитан 1 ранга.
 Пономарёв, Дмитрий Дмитриевич (1784—1844) — надворный советник, крупный промышленник, владелец Холуницких чугунно-плавильных и железоделательных заводов.
 Пономарёв, Дмитрий Максимович (род. 1952) — российский предприниматель, общественный деятель.
 Пономарёв, Дмитрий Михайлович (1897—1949) — советский военный деятель, полковник.